Potato ist:

 englisch für Kartoffel
 der Codename der Linux-Distribution Debian in der Version 2.2
 ein Szenemagazin der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei
 Mr. Potato Head, US-amerikanische Spielzeugfigur

siehe auch:
 Potato Island
 Potato Fritz